Esistono più persone di nome Bridget Regan
 Bridget Regan (attrice)
 Bridget Regan (musicista)